Artūras Masiulis – ex cestista lituano
 Gytis Masiulis – cestista lituano
 Tomas Masiulis – ex cestista e allenatore di pallacanestro lituano